Rhamphorhynchus est un genre éteint de ptérosaures du Jurassique supérieur. Son nom signifie « bec-mâchoire ».

Description 

Ce ptérosaure du Jurassique était une créature « effrayante » dont les ailes avaient une envergure d'environ . Il est moins spécialisé que les ptérodactyles plus tardifs. Il possède une queue allongée et rigide, renforcée par des ligaments qui se terminent par un « gouvernail » en forme de losange.

Il est équipé d'un large bec garni de dents tranchantes, saillantes, orientées et courbées vers l'avant et s’engrenant, à la fermeture des mâchoires, les unes au contact des autres.

Certains fossiles ont été découverts en Angleterre, mais les mieux préservés proviennent de la carrière de calcaire de Solnhofen en Bavière. Un certain nombre de fossiles conservent, outre le squelette, la trace de tissus souples, notamment les ailes et la queue.

Paléobiologie 

Rhamphorhynchus devait se nourrir principalement de poissons en les harponnant au vol ; on pense qu'il pêchait en draguant l'eau avec son bec et en conservant ses proies dans une poche à la façon des pélicans. Son régime alimentaire constitué de poissons et de céphalopodes a été confirmé par l'observation de son contenu stomacal fossile et par ses coprolithes.
Ce comportement de piscivores aériens est remis en cause par certains paléontologues qui pensent qu'il capturait ses proies en plongeant dans l'eau à l'instar de la plupart des oiseaux aquatiques actuels.

En 2020, un fossile de céphalopodes de l'ordre des calmars, Plesioteuthis subovataa, a été découvert dans le calcaire de Solnhofen avec une dent de Rhamphorhynchus muensteri plantée dans le corps, prouvant ainsi directement que ces ptérosaures se nourrissaient, entre autres, de mollusques.

Caractéristiques 
 envergure : 2 mètres
 longueur : 1,50 mètre
 tête : 20 centimètres / queue : 1 mètre

 bec très sensible
 dents orientées vers l'extérieur
 avant un bec corné

 nourriture : poissons
 distribution : Europe, Afrique
 date : Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années.

Dans la culture populaire 
Rhamphorhynchus apparaît dans quelques œuvres de fiction où sa taille est très exagérée :
 Rhamphorhynchus apparait dans le film Un million d'années avant J.C. (1996) où il combat et tue un ptéranodon avant de dévorer les petits de ce dernier.
 Rhamphorhynchus apparait dans le film Quand les dinosaures dominaient le monde (1970) où il attaque l'un des protagonistes.
 Rhamphorhynchus apparaît dans le film japonais Legend of Dinosaurs and Monster Birds (1977) où il combat un Plesiosaurus.
 Dans la série documentaire Le Royaume des Dinosaures, le second épisode « L'abreuvoir » (The Watering Hole), un ramphorynchus apparaît suivant toujours le personnage central, un Allosaurus.
Rhamphorhynchus apparaît dans le troisième épisode de la série documentaire Sur la terre des dinosaures de la BBC, « Mers cruelles » (A Cruel Sea) où un groupe entier se fait attaquer par un Eustreptospondylus.
Rhamphorhynchus apparaît dans le jeu Android Jurassic World : le jeu.
Rhamphorhynchus apparait dans le roman Le Monde perdu (1912) d'Arthur Conan Doyle.
Dans le Cycle de Pellucidar d'Edgar Rice Burroughs, l'espèce qui domine le monde de la Terre creuse, les Mahars, sont les descendants des Rhamphorhynchus

Galerie

Références

Références taxinomiques

Annexes

Voir aussi

Articles connexes 
 Ptérosaure
 Archeopteryx
 Ptérodactyle

Ptérosaure du Jurassique
Rhamphorhynchinae
Reptile préhistorique d'Afrique
Reptile préhistorique d'Europe
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1847
Taxon fossile décrit par Hermann von Meyer